Bondarul (Bombus) este un gen de himenoptere asemănător cu albina, dar mai mare la trup și având un corp păros, cu dungi negre și galbene, ușor de recunoscut. Termenul este românesc (f. rar, bonzar).

Este o insectă colonială, prezentând un polimorfism asemănător cu al albinelor, cu femelele ca lucrătoare. În pământ, preferabil în cuiburile unor mamifere (orbete, cârtiță, șoarece etc), sau în golurile de la baza copacilor bătrâni își organizează colonii de până la 300 sau chiar 400 de indivizi. În aceste colonii se construiesc faguri în care se depun ouă și o miere dulce-amăruie, specifică.

Adulții se hrănesc mai ales cu polen și nectar, rezervele de miere fiind folosite foarte rar în perioada de activitate. În toamnă majoritatea membrilor coloniei mor. Rămân doar femelele fecundate, care încep primăvara construirea unui nou cuib. Ele realizează câteva celule din ceară pe care le umplu cu polen și în care depun ouă. Larvele apărute sunt îngrijite până la maturitate, când preiau toată munca, devenind lucrătoare.

Este răspândit în toată România, din Delta Dunării în golul alpin. De asemenea, se găsește în cea mai mare parte a Eurasiei.

Taxonomie

Note

Bibliografie
 
 
 
 Michener, C.D. (2000). The Bees of the World. Johns Hopkins University Press.
 "Bees." World Book Encyclopedia 1998 ed.
 Hasley, William D. "Bees." Collier's Encyclopedia 1990 ed.
 Freeman, Scott. Biological Science. New Jersey: Upper Saddle River, 2002.
 Abbott, Carl, and Bartlett, John. "Bumble Bees." Encarta Encyclopedia. 2004 ed.
 Goulson, Dave. "Bumblebees: Their Behaviour and Ecology" 2003. Oxford University Press ISBN 0-19-852607-5
 Goulson, Dave. A Sting in the Tale. Jonathan Cape, 2013.
 Macdonald, M. & Nisbet, G. 2006. "Highland Bumblebees: Distribution, Ecology and Conservation." HBRG, Inverness, hbrg.org.uk. ISBN 0-9552211-0-2.
 Schweitzer, Dale F. et al. (2012). Conservation and Management of North American Bumble Bees. Washington D.C.: U.S. Forest Service.

Bumblebees of the world – find species by region, species groups, colour pattern, nhm.ac.uk
The Bumblebee Conservation Trust
IUCN's Bumblebee Specialist Group
Bumblebee pages on Discover Life Bombus Identification Guide, List of Species, Worldwide Species Map.
 Bumblebee Fact sheet includes information on habits, habitat, threats and prevention tips
 
 Plight of the Bumble Bee: Conserving Native Pollinators, 19 martie 2014, Matt Miller, Blog.Nature.org

Apidae
Genuri de insecte
Primele apariții din Eocen existente